Jekaterinburgtid (YEKT) är benämningen på tidszonen som befinner sig fem timmar före UTC (UTC+5) och två timmar före Moskvatid (MSK+2).

År 2011 övergick Ryssland till permanent sommartid.  Istället för att växla mellan UTC+5 på vintern och UTC+6 under sommaren fixerades Jekaterinburgtiden. Den är UTC+5 efter att ha varit UTC+6 under 2011-2014.

Se även
Tidszoner i Ryssland

Källor

Jekaterinburg
Tidszoner
Tidszoner i Ryssland